

Pessoas 
 Melvin Purvis

Localidades 
 Purvis (Mississippi)

Outros 
 USS Hugh Purvis (DD 709)

Desambiguações de sobrenomes